Појам Тиј може да се односи на:
Тиј,
Тиј (река)